Infias ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Infias (Fornos de Algodres)
 Infias (Vizela)